Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji ASB Classic 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Sharon Fichmanová a Maria Sanchezová, který skončil v úvodním kole na raketách Aojamové s Voráčovovou.

Deblovou soutěž vyhrál první světový pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová z Itálie, jehož členky ve finále zdolaly japonsko-české turnajové čtyřky Šúko Aojamovou s Renatou Voráčovovou po hladkém průběhu 6–2 a 6–1. Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 280 bodů.

Nasazení párů 
 ' Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (semifinále)
  Šúko Aojamová /  Renata Voráčová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic
WTA Tour 2015
Tenis na Novém Zélandu v roce 2015